Der Magwe Football Club (kurz Magwe FC), auch The Oil Landers genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Magwe beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 als Magway Football Club von Htun Myint Naing, Geschäftsführer von Asia World Co., Ltd., gegründet. Magwe FC ist ein Verein der acht Gründungsmitglieder der 2009 neugegründeten Myanmar National League. 2012 wurde der Verein in Magwe Football Club umbenannt. Der Verein gewann seinen ersten Titel im Jahr 2016. Er besiegte im Finale des General Aung San Shield Yangon United und qualifizierte sich damit für den AFC Cup 2017, in dem man mit zwei Punkten als Letzter der Gruppe F ausschied.

Erfolge 
 General Aung San Shield: 2016
 MFF Charity Cup: 2017

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Magway Stadium in Magwe aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 7.000 Zuschauern.

Spieler 
Stand: Januar 2020

Beste Torschützen seit 2010

Saisonplatzierung seit 2009

National

International

Trainer seit 2009

Ausrüster/Sponsoren

Weblinks 
 Magwe FC bei transfermarkt.de
 Magwe FC bei soccerway.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Magwe)